

Крупники — село в складі Вілейського району Мінської області

Крупники — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства